Argenna är ett släkte av spindlar som beskrevs av Tord Tamerlan Teodor Thorell 1870. Argenna ingår i familjen kardarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kardarspindlar
Argenna